Henryk Doskoczyński (1894-), oficer Wojska Polskiego
 Kazimierz Doskoczyński (1922-2000), oficer Wojska Polskiego